Открытый чемпионат Малайзии 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2012 является 5-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Куала-Лумпуре, Малайзия — с 27 февраля по 4 марта 2012 года. Турнир завершал серию женских соревнований в Восточной Азии, расположенную между Australian Open и турниром в Индиан-Уэллсе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Факты 
 Се Шувэй прерывает более чем 15-летнюю серию без титулов на турнирах ассоциации для представительниц Тайваня.

Парный разряд 
{{Турнир16-Теннис3
|RD1=Первый раунд
|RD2=1/4 финала
|RD3=1/2 финала
|RD4=Финал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К.Деллакква  Я.Гайдошова
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=[11]| RD1-seed02= 
| RD1-team02= И.Бремон  С.Чжэн
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=[9]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Э.Сэма  К.Вёрле
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=[6]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Е.Бовина  Э.Кеотавонг
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= С.Аояма  Ц.Чжань
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=[8]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К.Чжан  Ц.Чжуан
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=[10]| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Д.Джефлеа  О.Роговска
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=[5]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Ю.Сэма  В.Вонгтинчай
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= Е.Костова  А.Кремер
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=

Факты 
 Чжан Кайчжэнь выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру на турнирах ассоциации.
 Чжуан Цзяжун выигрывает 1й титул в сезоне и 18й за карьеру на турнирах ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди женщин
 WTA Тур 2012
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди мужчин 2012

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Малайзия
Теннис
Февраль 2012 года
Март 2012 года
2012